Олифант може да се отнася за:

 Олифант (инструмент) – духов музикален инструмент
 Олифант (клан) – шотландски клан

 Личности
 Лоурънс Олифант (1829–1888) – британски писател и мистик
 Маргарет Олифант – шотландска писателка
 Марк Олифант – австралийски физик
 Тимъти Олифант – американски актьор
 Томас Олифант – американски журналист

 Селища
 Олифант (Пенсилвания) – селище в Пенсилвания